A Totoro a következőkre utalhat:
 Totoro – A varázserdő titka, Mijazaki Hajao 1988-as animefilmje, központi szereplője Totoro
 Totoro állomás, vasútállomás Mijazaki prefektúrában
 Totoró, település Cauca megyében, Kolumbiában
 Totoro nyelv, a Guambiano nyelvek egyike